Eric Edwards è il nome di alcune personalità note:

 Eric Edwards – attore statunitense (1966-  )
 Eric Edwards – ex attore pornografico statunitense (1945-  )
 Eric Edwards – giocatore di football statunitense (1980-  )
 Eric Edwards – attivista politico britannico conservatore (1914-1997)
 Eric Edwards – fotografo cinematografico
 Eric Edwards – aracnologo